Notomastus fauveli är en ringmaskart som beskrevs av Francis Day 1955. Notomastus fauveli ingår i släktet Notomastus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fauveli